Свети Јаков може да се односи на:

 Свети Јаков (Мали Лошињ) — насеље града Малог Лошиња, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска

или

 Јаков — хришћански светитељ, један од старозаветних пророка
 Јаков Алфејев — хришћански светитељ, један од 12 апостола
 Јаков Заведејев — хришћански светитељ, један од 12 апостола
 Јаков Праведни — хришћански светитељ, један од 70 апостола
 Јаков Исповедник — хришћански светитељ, епископ и мученик страдао у 8. веку
 Јаков (архиепископ српски) — хришћански светитељ, архиепископ српски од 1286. до 1292. године
 Јаков Нисибијски — хришћански светитељ, епископ нисибијски
 Јаков Посник — хришћански светитељ и исповедник из VI века
 Јаков Катанијски — хришћански светитељ и мученик страдао у 9. веку